Friedrich-Ebert-Park ist die Bezeichnung folgender Parkanlagen:

Friedrich-Ebert-Park (Hamm) in Hamm,
Friedrich-Ebert-Park (Quedlinburg) in Quedlinburg und
Friedrich-Ebert-Park (Wittstock/Dosse) in Wittstock/Dosse.